Краљевац се може односити на:

 Краљевац (Ровишће), насељено место у општини Ровишће, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Краљевац (острво), ненасељено острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Краљевац (Велики Тополовац), насељено место у општини Велики Тополовац, Република Румунија
 Краљевац (биљка), вишегодишња зељаста биљка из породице главочика
 ХЕ Краљевац, хидроцентрала на реци Цетини, Република Хрватска